Afrikansk rörsångare (Acrocephalus baeticatus) är en tätting i familjen rörsångare, mycket nära släkt med rörsångaren.

Utseende 
Afrikansk rörsångare är en 12-13 centimeter lång fågel, mycket lik både kärrsångare och rörsångare. Från kärrsångaren skiljer den sig genom längre näbb, varmare brun nyans ovan och beige undersida, inte gråaktig. Vidare har den mörkare ben, kortare vinge och mindre brant panna. Den är mycket lik rörsångaren, men är generellt varmare brun ovan och rödbrun övergump på ungfågeln. Sången är troligen omöjlig att skilja från rörsångaren, bortsett från att den härmar andra arter.

Levnadssätt 
Afrikansk rörsångare påträffas i vass, säv och täta trädgårdar.

Utbredning och systematik 
Afrikansk rörsångare förekommer som namnet avslöjar i Afrika, traditionellt söder om Sahara. Studier visar dock att dess släktskap med den europeiska rörsångaren (A. scirpaceus) är synnerligen komplicerad. Under ringmärkningsarbete i Marocko fann man stora skillnader mellan lokala stannfåglar och flyttfåglar (båda tidigare ansedda vara scirpaceus), både vad gäller storlek, ruggning, dräkt, parasiter och läten. Det föranledde genetiska studier av hela komplexet rörsångare-afrikansk rörsångare. som visade dels att denna population i Marocko var distinkt, dels att populationen på Iberiska halvön utgör en del av samma population, samt att dessa stod närmare delar av afrikansk rörsångare än rörsångaren.

Författarna till studien anser det vara oklart om komplexet utgör en, två eller flera arter. Internationella naturvårdsunionen IUCN och Birdlife International behandlar komplexet som en enda art, medan de tongivande IOC och Clements et al, liksom svenska Birdlife Sverige, behåller uppdelningen i två arter, men för tentativt numera den nordafrikanska och iberiska populationen till afrikansk rörsångare.

Följer man den senare taxonomin delas afrikansk rörsångare in i sex underarter med följande utbredning:
 A. b. ambiguus – Iberiska halvön och nordvästra Afrika
 A. b. minor – Sahelregionen från Senegal till västcetrala Sudan (Darfur); inkluderades tidigare i cinnamomeus, inkluderar guersi
 A. b. cinnamomeus – västra Etiopien och södra Somalia genom Sydsudan, Uganda, Kenya, Zambia och Moçambique; fläckvis utredning i Västafrika från södra Kamerun till möjligen Niger och Mali
 A. b. suahelicus – Tanzanias kust till östra Moçambique och östra Sydafrika; dock möjligen inbäddad i baeticatus
 A. b. hallae – sydvästra Angola och sydvästra Zambia samt söderut till västra Sydafrika
 A. b. baeticatus - förekommer från norra Botswana och Zimbabwe till södra oSydafrika

Notera att i denna uppdelning förs inte alla afrikanska taxon i komplexet till afrikansk rörsångare. Populationerna på gränsen mellan Libyen och Egypten (ammon) samt avicennae runt Röda havet förs tentativt istället till rörsångaren (A. scirpaceus).

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Rörsångare
Fåglar i etiopiska regionen